Na Białorusi
 Józefówka – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie grodzieńskim, w sielsowiecie Kopciówka

W Polsce
 Józefówka – część miasta Ostrowiec Świętokrzyski
 Józefówka – wieś w woj. lubelskim, w pow. tomaszowskim, w gminie Rachanie
 Józefówka – przysiółek wsi Michałów w woj. świętokrzyskim, w pow. pińczowskim, w gminie Michałów 

 Na Ukrainie
 Józefówka – wieś w obwodzie iwanofrankiwskim, w rejonie rohatyńskim
 Józefówka – dawna wieś i kolonia niemiecka, obecnie w obwodzie lwowskim w rejonie sokalskim 
 Józefówka – wieś w  obwodzie tarnopolskim, w rejonie zborowskim
 Józefówka – wieś w  obwodzie tarnopolskim, w rejonie tarnopolskim
 Józefówka – wieś w obwodzie tarnopolskim, w rejonie kozowskim

Zobacz też 
 Józefów